Дело об убийстве Хо́лла — Миллз () — следствие и суд по делу об убийстве 14 сентября 1922 года священника епископальной церкви города  Нью-Брансуик (округ Мидлсекс, Нью-Джерси) Эдварда Уилера Холла () и его любовницы, церковной хористки Элинор Рейнхардт Миллз ().

Суть дела 
Главные подозреваемые — вдова убитого Франсес Ноэл Стивенс Холл () и её братья — были оправданы по итогам посвящённых делу длительных судебных слушаний, состоявшихся в 1926 году. Преступление осталось официально нераскрытым.

Случай вошёл в историю американской журналистики благодаря пространным сенсационно окрашенным репортажам о ходе следствия и суда, регулярно публиковавшимся в периодических изданиях Нью-Йорка и США. Общенациональный ажиотаж вокруг убийства священника и его любовницы ослабел лишь в 1932 году — после ещё более резонансного похищения и убийства малолетнего сына героя-авиатора Чарльза Линдберга.

Литература 

Книги
 
 
 
 

Статьи

Ссылки 
  
  
  

  

События 14 сентября
События 1922 года
1922 год в США
Нераскрытые убийства в США
Уголовные дела в США
История Нью-Джерси